

Aziende 
Premier – azienda automobilistica

Geografia 

 Premier – comune svizzero nel distretto del Jura-Nord vaudois (Canton Vaud)

Musica 
Premier – azienda produttrice di strumenti musicali a percussione
Dj Premier – dj hip hop statunitense

Politica 
Premier – denominazione colloquiale o giornalistica per un capo del governo
Premier – denominazione ufficiale del capo del governo o di entità politiche/amministrative:
Premier – carica politica delle province e territori del Canada
Premier di Bermuda
Premier delle Isole Cayman
Premier delle Isole Vergini britanniche
Premier di Nevis
Premier di Niue

Persone 
 Roberto Premier – ex giocatore di pallacanestro italiano

Pagine correlate 

 Premier League (disambigua)